12-й чемпіонат України з футзалу був розіграний з 14 серпня 2004 року по 21 травня 2005 року. Переможцем став донецький «Шахтар».

Вища ліга

Найкращі бомбардири

Перша ліга 

Підсумкова таблиця Фінального раунду Першої ліги

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Чемпіонат України — Офіційний сайт ФФУ
 Чемпіонат України 2004–2005 — офіційний сайт НФК «Ураган»
 Чемпіонат України 2004-2005 — на сайті Futsalplanet

2004 у футзалі
2005 у футзалі
Чемпіонат України з футзалу
Футзальні змагання
2004 в українському спорті
2005 в українському спорті